Ни́жний Ту́ров — село в Борынской поселковой общине Самборского района Львовской области Украины.

История 
Село Нижний Туров (Турочка Матенчина, Турочки Нижние) было основано над притоками реки Яблонька — реке Писаная и потоками Ясень и Рощен в 1556 году на основании привилегии королевы Изабеллы, выданной солтисам Павлу Ивашкевичу и Теодору Ячковичу. Эти права были подтверждены грамотой короля Сигизмунда Августа. Деревянная церковь латинизированного типа в Н. Турове была построена в 1792 году на месте старой церкви 1556 года. Эта церковь была разобрана в 1913 году (до настоящего времени сохранились следы старого фундамента) и рядом в 1914 году была построена церковь Успения Пр. Богородицы в неоукраинском стиле. В ней сохраняются икона XVIII века со старой церкви и Евангелие львовского издания XVII века из церкви Св. Дмитрия в Соколиках. Недалеко от церкви расположена трёхъярусная деревянная колокольня 1914 года. В селе сохранились традиционные бойковские деревянные строения, ограды, старые мосты. Имеется множество придорожных часовен и крестов.

В 1946 г. указом ПВС УССР село Турочки Нижние переименовано в Нижний Туров

Население 
 1880—417 жителей (в том числе 385 греко-католиков русинов, и 32 иудея немца).
 1921—614 жителей.
 1970—570 жителей, 155 дворов.
 1989—480 жителей (231 муж., 249 жен.)
 2001—512 жителей.

См. также 
 Региональный ландшафтный парк «Надсанский»

Примечания

Литература 
 Учётная карточка Нижнего Турова на сайте Верховной рады Украины
 «Региональный ландшафтный парк „Надсанский“», Фонд Сохранения Биоразнообразия Восточных Карпат ЮНЕСКО и Карпатский Фонд, 2005.

Ссылки 
 
 Погода в селе Нижний Туров
 Нижний Туров на карте Украины